Sagittarius kan syfta på:

Personer 
 
 Henricus Sagittarius (1585–1672), tysk tonsättare
 Johann Sagittarius (1531–1584), tysk teolog
 Johann Christfried Sagittarius (1617–1689), tysk teolog
 Thomas Sagittarius (1577–1621), tysk jurist, historiker, filosof, filolog och pedagog
 Sagittarius, pseudonym för Gunnar Unger som skribent av politiska krönikor på Svenska Dagbladets ledarsida under 1950- och 1960-talen

Övriga betydelser 
 Sagittarius –  en stjärnbild på ekliptikan, se Skytten (stjärnbild),
 Sagittarius – det nionde stjärntecknet , se Skytten (stjärntecken)
 Sagittarius (släkte) – ett fågelsläkte med en art, sekreterarfågel
 Sagittarius (amerikansk musikgrupp) – en amerikansk fiktiv musikgrupp som egentligen var ett studioprojekt